

Patronyme

Michel (Stan) Deguire est un musicien québécois.
Michèle Thibodeau-DeGuire (1941-) est une ingénieure québécoise.

Localité
La seigneurie Deguire est une ancienne seigneurie de la Nouvelle-France.